Diego Laínez puede referirse a:

 Diego Laínez o Diego Flaínez (ca. 1023-1058), noble español, padre de Rodrigo Díaz «el Campeador».
 Diego Laínez (1512-1565), sucesor de San Ignacio de Loyola como General de la Compañía de Jesús.
 Diego Lainez (2000- ), futbolista mexicano.